James (ou Jim) Macdonnell, Macdonell ou McDonnell sont des noms pouvant désigner:

 (1763-1845), médecin et polymathe irlandais
 (1781-1857), officier écossais de l'armée britannique
 (1841-1879), journaliste écossais
 (1841-1891), joueur irlandais de cricket
James Macdonnell (1884-1973), homme politique canadien en Ontario
 (1890-1924), homme politique canadien de Terre-Neuve-et-Labrador
James Smith McDonnell (1899-1980), pionnier américain de l'aviation
 (1922-1993), receveur américain de baseball
Jim McDonell (né en 1954), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1960), boxeur britannique
 (né en 2000), joueur anglais de rugby

Voir aussi

Macdonnell, James